Dewan bezeichnet:

 Dewan Negara, das Oberhaus des malaysischen Parlaments
 Dewan Rakyat, das Unterhaus des malaysischen Parlaments

Dewan ist der Familienname folgender Personen:

 Jenna Dewan (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Lawrence Dewan (1932–2015), kanadischer katholischer Theologe